Manfred Mann (sastav) - britanski glazbeni sastav
 Manfred Mann (glazbenik) - glazbenik i osnivač glazbenog sastava Manfred Mann